Родослав — старославянское имя (возможно древнеславянское). Двусоставное. Редкое.  

Имя редко встречающееся. Очень часто путающееся с именем Радослав (РАДующийся СЛАВе и др.) 

В истории известен княжеский сын Родослав Ольгович.

Значение имени 
Значение имени зависит от того, что в него вкладывается. 

РОДо - СЛАВящий - дается ребенку на религиозной основе.Родители желающие обратить внимание богов на ребенка , дают это имя.Предполагается, что в данном случае ребенок всегда будет с РОДом и под его покровительством.

РОДо свой - СЛАВящий - Дается ребенку для прославления рода своего. Родители дающее это имя , заранее вкладывают в ребенка целеустремленность, упорство и удачу для своего рода. Предполагается, что люди с этим именем достигнут больших высот в обществе и их фамилия войдет в историю.

Имена славянского происхождения
Древнерусские этнические имена
Русские мужские имена